Sluijters ist der Familienname folgender Personen:
 Iso Sluijters (* 1990), niederländischer Handballspieler
 Jan Sluijters (1881–1957), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Sluiter